Håbo-Tibble kan syfta på:
 Håbo-Tibble socken – en socken i Uppland
 Håbo-Tibble landskommun – en tidigare kommun i Uppsala län 1886-1951, Tibble landskommun 1863–1886
 Håbo-Tibble församling – en tidigare församling i Uppsala stift –2006
Håbo-Tibble kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Bro församling i Uppsala stift
 Håbo-Tibble kyrkby – en tätort i Upplands-Bro kommun
 Håbo-Tibble distrikt – ett distrikt i Upplands-Bro kommun och Stockholms län